

Anno 
 419 o 419 a.C.

Codici 
 419 (astronomia) – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Windsor, nel Nuovo Galles del Sud, in Australia

Matematica 
 419 – numero